Операция Z может означать:
 Нападение на Перл-Харбор во время планирования называлась «Операция Z».
 «Операция Z» — операция СССР по оказанию военной помощи Китаю в годы японо-китайской войны.
 Война России на Украине — в некоторых ранних источниках называлась «Операция Z» из-за маркировки на бронетехнике.

См. также 
 Оперативный план «Z» — японский оперативный план обороны во время Второй мировой войны.
 «Операция X»